Tvŭrditsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tvrditsa, kommun, Sliven, 
 Tvrditsa (ort), Sliven, Obsjtina Tvrditsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar